«Call It What You Want» () — песня американской инди-поп-группы Foster the People. Она была выпущена третьим синглом группы из их дебютного альбома Torches в декабре 2011 года. Песня была написана фронтменом группы Марком Фостером и спродюсирована Полом Эпуортом. Песня также использовалась в качестве музыкальной темы в видеоигре EA Sports, FIFA 12.

Композиция

Музыкальное видео

Список композиций

Участники записи 
 Марк Фостер — вокал, синтезатор, пианино, Wurlitzer, музыкальное программирование
 Кабби Финк — бас, бэк-вокал
 Марк Понтиус — ударные, бэк-вокал
 Пол Эпуорт — перкуссия, клавишные, музыкальное программирование

Хит-парады

Недельные хит-парады

Сертификация

История выпуска

Примечания

Ссылки 

 
 

Синглы 2011 года
Песни Foster the People
Песни 2011 года